Шарна () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Шарна () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш